es el decimosexto apellido más común japonés y el nombre de una ciudad (Matsumoto-shi) en la Prefectura de Nagano.

Personas
 Chizuo Matsumoto, más conocido como Shōkō Asahara, fundador de Aum Shinrikyo.
 Hajime Matsumoto, activista.
 Hideto Matsumoto, más conocido como "hide" (músico).
 Hitoshi Matsumoto, comediante.
 Jirō Matsumoto, autor de manga.
 Jun Matsumoto, cantante, actor.
 Katsuji Matsumoto, ilustrador, autor de manga.
 Matsumoto Kōshirō (linaje de actores de kabuki).
 Leiji Matsumoto, autor de manga.
 Miwa Matsumoto, seiyuu.
 Rika Matsumoto, actor de voz, cantante.
 Seichō Matsumoto, autor.
 Tak Matsumoto, guitarrista.
 Takashi Matsumoto, escritor.
 Tortoise Matsumoto (vocalista).
 Takanori Matsumoto "Ruki" (vocalista de la banda japonesa the GazettE).
 Toshio Matsumoto, director de cine.
 Yasunori Matsumoto, actor de voz.
 Yukihiro Matsumoto, programador, escritor, creador del lenguaje de programación Ruby.

Personajes
Rangiku Matsumoto en Bleach.

Lugares 
 Matsumoto (松本市), ciudad en la Prefectura de Nagano, la ciudad más grande en el sur de Nagano.
 Matsumoto (松元町), ciudad en la Prefectura de Kagoshima.

Otros
Castillo Matsumoto en Matsumoto-shi

ja:松元